Il miglio verde – romanzo di Stephen King del 1996
 Il miglio verde – film del 1999 diretto da Frank Darabont, tratto dal romanzo omonimo